ZBK ou ŽBK est un sigle ou un code pouvant signifier ou désigner :

Aviation 
 .

Sports 
 ŽBK Dynamo Moscou, un club de Basketball féminin russe ;
 ŽBK Poprad, un club de Basketball féminin slovaque.

Télécommunications 
 ZBK, code qui signifie « Recevez-vous clairement mon émission ? » selon le code Z.
Deux réponses à cette question sont possibles :
 ZBK1, qui signifie « Je reçois correctement votre émission » ;
 ZBK2, qui signifie « Je reçois votre émission brouillée ».

Alphabet radio
Radioamateurisme
Code
Télégraphie
Sigle de 3 caractères